Aceasta este o  listă a celor mai dens populate orașe din Europa. Densitatea populației de pe listă se bazează pe numărul mediu de persoane care locuiesc pe kilometru pătrat/milă pătrată în orașele propriu-zise, nu în zonele metropolitane ale acelor orașe.

Vezi și
Cele mai mari aglomerații urbane din Europa
Lista celor mai dens populate orașe din lume

Liste de orașe din Europa
Demografie
Superlative